Johan Eskild de Falsen er navnet på flere personer:

 Johan Eskild de Falsen (justitsråd) (1689-1758) – dansk justitsråd og godsejer
 Johan Eskild de Falsen (generalkrigskommissær) (1726-1808) – dansk generalkrigskommissær og godsejer, nevø til den foregående